Miejska Telewizja Tarnobrzeg
 Telewizja Lokalna (Tarnobrzeg)
 Katolicka Telewizja Serbinów
 TV Dominikanie